Лужа (Білорусь) — село в складі Крупського району Мінської області, Білорусь
 Лужа (Требнє) — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія

Див. також 

 Біла Лужа
 Лужани